Die Abkürzung SLED steht für
 das Linux-Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Desktop
 Single Large Expensive Disk, eine Datenspeicherlösung bei Großrechnern
 Superluminescent Light Emitting Diode, auch Superlumineszenzdiode
 Sustained Low-Efficient Dialysis, ein Dialyseverfahren
 Shelf Life Expiration Date, das englische Akronym für Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

SLED